Bugner ist Familienname von
André und Benedikt Bugner, deutsches Kunstrad-Team
Joe Bugner (* 1950) Boxer und Schauspieler